Java EE (ранее известная как Java 2 Platform, Enterprise Edition, сокр. J2EE) претерпела множество изменений с первой версии.

JPE 
В 1998 году компанией Sun Microsystems была анонсирована JPE (Java Platform for the Enterprise), содержащую реализацию EJB 1.0, тесты на совместимость и руководство к написанию кода.

J2EE 1.2 
12 декабря 1999 года была опубликована спецификация J2EE 1.2.

Список спецификаций, входящих в J2EE 1.2.1:
 JDBC Standard Extension API 2.0
 Java Naming and Directory Interface Specification (JNDI) 1.2
RMI-IIOP 1.1
 Java Servlet 2.2
 JavaServer Pages (JSP) 1.1
 Enterprise JavaBeans (EJB) 1.1
 Java Message Service API (JMS) 1.0
 Java Transaction API (JTA) 1.0
 JavaMail API 1.1
  (JAF) 1.0

Ссылки 
 JavaTM 2 Enterprise Edition Developer Guide
 Страница документации на сайте Oracle: J2EE 1.2 Documentation.

J2EE 1.3 
24 сентября 2001 была выпущена спецификация J2EE 1.3. Был оглашён отказ от поддержки модели тяжеловесных распределённых объектов (RMI-IIOP/CORBA) в пользу XML. Добавлены JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), Java Authentication and Authorization Service (JAAS) и J2EE Connector Architecture.

Список спецификаций J2EE 1.3:
 JDBC Extension 2.0
 Java Naming and Directory Interface Specification (JNDI) 1.2
 Java API for XML Processing (JAXP) 1.1
 Java Servlet 2.3
 JavaServer Pages (JSP) 1.2
 JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) 1.0
 Enterprise JavaBeans (EJB) 2.0
 J2EE Connector Architecture 1.0
 Java Message Service API (JMS) 1.0
 Java Transaction API (JTA) 1.0
 JavaMail API 1.2
  (JAF) 1.0
 Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 1.0

Ссылки 
 .
 Официальное руководство Sun по использованию этой версии.
 Список часто задаваемых вопросов.

J2EE 1.4 
11 ноября 2003 года была выпущена J2EE 1.4. В ответ на появление веб-сервисов в версию 1.4 была добавлена поддержка веб-сервисов на основе XML. Была добавлена основанная на компонентах технология JavaServer Faces (JSF), заменяющая JSP.

Ссылки 
 JSR 151 — спецификация JCP.
 Официальное руководство Sun по использованию этой версии

Java EE 5 
11 мая 2006 была выпущена спецификация Java EE 5. На предыдущие версии спецификации были жалобы на сложное использование, в то время как существовали и использовались такие легковесные фреймворки как Spring, Struts и Hibernate, J2EE была переименована в Java EE 5 и вышла вместе с Java SE 1.5. Была предпринята попытка оптимизировать EJB, заменив Beans на JPA. Также, была добавлена поддержка Java API for XML-based Web Services (JAX-WS) и  (SAAJ) как прежде текстовым асинхронным, а позже двоичном, текстовом синхронным, способным заменить RMI-IIOP.

Ссылки 
 .
 Официальное руководство Oracle по использованию этой версии.
 Java EE 5 API Specifications.

Java EE 6 
10 декабря 2009 была выпущена спецификация Java EE 6. В этой версии были предприняты попытки включить и стандартизировать концепции и функции из Spring Framework. SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) с этой версии является полноценной частью Java SE 6.  (JAX-RS) с этой версии теперь является полноценной частью Java EE. Были также стандартизованы DI, AOP и другие концепции из Spring, стандартизованы Contexts and Dependency Injection (CDI), Dependency Injection (DI), , Managed Beans, и Interceptors.

В Java EE 6 был представлен концепт профиля, который включает в себя конфигурацию платформы в зависимости от конкретного класса или приложения. Web Profile, также, предполагает в себе полный стек технологий, предназначенных для представления и управления состояниями (JSF и JSP), ядро функциональности веб-контейнера (сервлет), бизнес-логику (EJB Lite), транзакции (JTA), хранение состояния (JPA) и другое.

В Java EE 6 начался процесс очистки от устаревшего кода и неиспользуемых API.

Сначала спецификация должна была проходить под номером , однако была отменена; позже была начала разработка спецификации под текущим номером .

Разработка была начата после противоречивого голосования: 14 голосов за (87.5 %), 1 — против (6.25 %, Apache) и 1 — воздержался (6.25 %, Borland). Участники затронули проблемы, связанные с условиями лицензирования Sun Microsystems.

Ссылки 
 .
 Официальное руководство Oracle по использованию этой версии.

Java EE 7 
12 июня 2013 была выпущена спецификация Java EE 7. В связи с трендом на HTML5, в спецификацию была добавлена технология Java API for WebSocket, Java API for JSON Processing, асинхронные сервлеты и неблокирующий NIO, который стал причиной создания Play. В связи с трендом на большие данные, в Java EE было добавлено решение Batch Applications for the Java.

Ссылки 
 .
 Официальное руководство Oracle по использованию этой версии.

Java EE 8 
21 сентября 2017 была выпущена спецификация Java EE 8. Java EE перешла под контроль Eclipse Foundation, а также был открыт исходный код. Eclipse основала на Java EE Eclipse Enterprise for Java (EE4J). Эта версия направлена на улучшение поддержки HTML5 и базовую поддержку HTTP/2, упрощена интеграция Managed Beans, улучшена инфраструктура для приложений в облаке, а также расширение диапазона технологий Java EE в пространство веб и облаков.

 поддержка базового стандарта HTTP/2
 поддержка событий server-sent
 
 
 множество технологий для поддержки облаков (конфигурация, мультиарендность, REST-based API для управления и мониторинга)

Ссылки 
 .
 .
 Официальный репозиторий Java EE.
 Eclipse Enterprise for Java — преемник Java EE.

См. также 
 История версий Java SE

Примечания 

Платформы программирования
Запросы на спецификацию Java
Истории версий программного обеспечения